Stenus confertus — вид жуков-стафилинидов из подсемейства Steninae. Распространён в Японии (Хонсю), Корее, Китае (Шаньси, Чжэцзян).

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Длина тела от 2,7 до 3,1 мм. Усики короткие, поверхность кутикулы матовая.
Основная окраска тела чёрная, но переднеспинка и надкрылья с красноватым оттенком; усики красновато-коричневые, но третий и четвёртый апикальные сегменты затемнённые; ноги от желтовато-коричневого до красновато-коричневого.

Примечания

Литература 

  [original description: p. 331]
  [material, distribution: p. 31]

Ссылки 
 

Steninae
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1889 году